Als Magdalenenhochwasser werden bezeichnet:
 das Magdalenenhochwasser 1342, im Umland zahlreicher Flüsse Mitteleuropas
 das Magdalenenhochwasser 1480, im Umland der Aare und des Rheins